Charles Patterson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Charles Patterson House (Kentucky), ID-Nr. 83002775
 Charles Patterson House (Mississippi), ID-Nr. 94000645